Федон — многозначный термин.

 Федон из Элиды — древнегреческий философ, IV в. до н. э.
 «Федон» — диалог Платона.
 «Федон, или О бессмертии души» — книга Моисея Мендельсона.
 Федон, Жюльен — предводитель восстания 1795—1796 гг. на Гренаде.